FLA steht für:
 Frente de Libertação dos Açores, Azoreanische Befreiungsfront
 Fair Labor Association, eine Organisation mit dem Ziel, Arbeitsrecht und Arbeitsbedingungen weltweit zu verbessern
 Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme, luxemburgischer Leichtathletik-Verband
 Feuerwehrleistungsabzeichen bei den österreichischen Feuerwehrleistungsbewerben
 Fiduciary Licence Agreement, eine Lizenzvereinbarung zur Übertragung von einzelnen Rechten eines  Urhebers
 Future Large Aircraft, zukünftige Großflugzeuge
 Florida,  Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Fondo de Liquidez Autonómica, ein nationaler Rettungsfonds für spanische Institutionen
 Front Line Assembly, gelegentlich auch Frontline Assembly geschrieben
 Gustavo Artunduaga Paredes Airport (IATA-Code), Flughafen von Florencia, kolumbianisches Departamento Caquetá

Fla steht für:
 Flugabwehr in deutschen (bzw. Fliegerabwehr in österreichischen) Armeen
 Fluglageanzeiger

Flå steht für:
 Flå, norwegische Kommune

Flå ist der Familienname folgender Personen:
 Jens P. Flå (1923–2002), norwegischer Politiker, Storting-Abgeordneter

fla steht für:
 Kalispel–Spokane–Flathead (ISO-639-3-Code), eine der zwei Varietäten von Montana Salish (südliches Binnen-Salish), Sprache der Flathead (Volk)

.fla steht für:
 Dateiendung der Quelldateien von Adobe Flash

Siehe auch:
 Vla
 FlaFla

Abkürzung